Kamalapuram kan syfta på följande platser:

Indien 

 Kāmalāpuram, ort, Andhra Pradesh, Cuddapah, 
 Kamalāpuram, ort, Karnataka, Bellary, 

Robotskapade Indienförgreningar